Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Dauphiné » :

 Le régiment de Dauphiné (1684-1749) ;
 Le régiment de Dauphiné, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires